Ду Цзин (, 23 июня 1984) — китайская бадминтонистка, олимпийский чемпион и чемпион мира.

Биография 
Ду Цзин родилась в 1984 году в Аньшане провинции Ляонин. В 2001 году стала чемпионом КНР в парном разряде среди молодёжи, в 2003 году выиграла молодёжный чемпионат Азии. С 2004 года стала выступать среди взрослых, в 2008 году завоевала золотую медаль Олимпийских игр, а в 2010 году выиграла чемпионат мира по бадминтону. Выступает в паре с Юй Ян.

Примечания

Ссылки 
 

Бадминтонисты Китая
Олимпийские чемпионы от Китая
Олимпийские чемпионы по бадминтону
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по бадминтону